Rowland Hill er flertydig og kan henvise til:

 Rowland Hill (MP) (c.1495–1561), engelsk parlamentsmedlem for City of London
 Sir Rowland Hill, 1st Baronet Hill of Hawkstone (1705–1783), opførte Hawkstone Park
 Rowland Hill (prædikant) (1744–1833), ukonventionel leder og fortaler for vaccination
 Rowland Hill, 1st Viscount Hill (1772–1842), britisk militær øverstbefalende under Napoleonskrigene
 Sir Rowland Hill (postmand) (1795–1879), pioner indenfor reformationen af postvæsenet
 Rowland Hill, 2nd Viscount Hill (1800-1875), britisk adelig og parlamentsmedlem for Shropshire
 Rowland Hill (kunstner) (1915–1979), nordirsk maler